Fitzroy ou FitzRoy ou Fitz Roy sont des noms propres anglo-saxons qui peuvent faire référence à :

Patronyme 
FitzRoy et Fitzroy sont des noms anglo-normand qui signifiaient originellement « fils de roi » : ils font référence à une famille noble anglaise descendant des rois d'Angleterre. Dans certains cas, ce surnom a été utilisé pour un fils de roi illégitime et a été donné à sa descendance.

Ce sont des noms de famille notamment portés par :
 Augustus FitzRoy (1735-1811),  duc de Grafton, dit le « comte d'Euston »,  Premier ministre de Grande-Bretagne ; 
 
 Charles Augustus FitzRoy (1796-1858), officier et noble britannique qui occupa plusieurs postes de commandements dans les colonies britanniques ;
 Charlotte FitzRoy, comtesse de Lichfield (1664-1718), une fille illégitime du roi Charles II d'Angleterre ;
 Edward FitzRoy (1869-1943), homme d'État britannique ;
 
 Henry FitzRoy (1978-), noble britannique, pair d’Angleterre et promoteur de musique ;
  (1785-1856), homme politique britannique ;
 Mathilde FitzRoy (), noble française, duchesse de Bretagne par son mariage avec Conan III de Bretagne ;
  (?-1120), noble anglaise ;
 Richard Fitz Roy (av. 1216-1246), noble anglais, fils illégitime du roi Jean d'Angleterre ;
 Robert FitzRoy (1805-1865), vice-amiral, capitaine du célèbre  chargé de missions hydrographiques et cartographiques en Terre de Feu.

Prénom 
 Fitzroy Dunkley (1993-), athlète jamaïcain ;
 Fitzroy Maclean (1911-1996), noble, diplomate, militaire, aventurier, écrivain et homme politique britannique ;
 Fitzroy Simpson (1970-), footballeur anglais et jamaïcain ;
 FitzRoy Somerset (4e baron Raglan) (1885-1964), noble britannique, soldat, écrivain et anthropologiste ;
 FitzRoy Henry Somerset (1788-1855), noble, militaire et diplomate britannique.

Toponyme

Argentine 
 Fitz Roy, localité du département de Deseado dans la province de Santa Cruz en Argentine.
 Cerro Fitz Roy, ou Cerro Chaltén, montagne située dans le parc national Los Glaciares dans la province de Santa Cruz en Patagonie, près du village d'El Chaltén, à la frontière entre l'Argentine et le Chili.

Chili 
 Canal Fitz Roy, canal qui sépare l'île Riesco du Chili continental au sud du Chili ;
 , île du Chili dans la Région d'Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
 , île du Chili dans la Région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.

Australie 
 Fitzroy, quartier de Melbourne, en Australie ;
 Parc national de l'île Fitzroy, parc national couvrant l'île Fitzroy au Queensland

Royaume Uni 
  un établissement humain de l'île Malouine orientale, dans les Îles Malouines.

Nouvelle-Zélande 
 Fitzroy, une banlieue située au sud de la ville de Hamilton dans l’Île du Nord.
 Fitzroy, une Banlieue costale de la ville de New Plymouth

Hydronymes 
 Le Fitzroy (en ), fleuve du Queensland, est, par l'étendue de son bassin (), le deuxième fleuve d'Australie ;
 Le Fitzroy (en ), fleuve de la région de Kimberley au nord de l'Australie-Occidentale ;
 La , rivière des îles Malouines ;
 Le río Fitz Roy, rivière du parc national Los Glaciares, dans la province de Santa Cruz, en Argentine.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais